Евге́ний Бори́сов: Борисов, Евгений Валерьевич (род. 1984) — российский бегун с барьерами.
 
 Борисов, Евгений Германович (род. 1980) — российский сапёр, Герой Российской Федерации.
 Борисов, Евгений Иванович (1853—1900) — русский публицист и учёный-этнограф.
 Борисов, Евгений Игоревич (род. 1996) — украинский хоккеист.

Примечания